Picaplatges o remena-rocs (Arenaria interpres)
 Picaplatges fosc o remena-rocs negre (Arenaria melanocephala)
 Picaplatges petit o corriolet (Charadrius dubius) 
 Picaplatges gros o corriol gros (Charadrius hiaticula) 
 Picaplatges camanegre o corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)